Lacroix és un cràter d'impacte que es troba en la part sud-oest de la Lluna, al nord-oest de la planícia de gran paret del cràter Schickard.

La característica més notable d'aquest element és el seu cràter satèl·lit Lacroix J, que travessa la vora sud del cràter principal. La part del brocal que queda de Lacroix és gairebé circular, amb una paret interior lleugerament desgastada. El sòl interior manca relativament de trets destacables.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt central del cràter que està més proper a Lacroix.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Lacroix
Lacroix